Stuart Smith – chitarrista britannico
 Stuart Lyon Smith – politico canadese
 Stuart Saunders Smith – compositore e percussionista statunitense
 Stuart Smith – pseudonimo di Spike Lee nel cast del film Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads